Айн-Салах (Ін-Салах) — місто в Алжирі
 Айн-Салах — оаза в Сахарі (Алжир)